Latowicz est le nom :

Toponymie

 de la gmina de Latowicz, dans le powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Latowicz, chef-lieu de cette gmina